Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 941 dans le monde.

 Route nationale 941 en Belgique
 Route régionale 941 en Finlande
  dans certains départements, en France